Cifu puede referirse a las siguientes personas:

 Juan Claudio Cifuentes (1940-2015), crítico musical y profesional de la radio y televisión español especializado en jazz.
 Arturo Cifuentes Martínez(1962), productor y profesional de la televisión en España.
 Jesús Hernández Cifuentes (1966), músico español, integrante de los Celtas Cortos.
 Daniel Cifuentes (1980), futbolista español.
 Cristina Cifuentes (1964), presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2015.